Красавицата и звярът може да се отнася за:

 Красавицата и Звяра – народна приказка позната в цял свят
 Красавицата и Звяра (филм, 1946) – черно-бял филм с участието на Жан Маре
 Красавицата и Звяра (филм, 1991) – анимация на Уолт Дисни Фичър Анимейшън от 1991 г.
 Красавицата и Звяра – игрална адаптация на Уолт Дисни Пикчърс от 2017 г., базирана на филма от 1991 г.